Daming bezeichnet:

 Daming (大名县), Kreis der Stadt Handan in der chinesischen Provinz Hebei
 Daming (Daming) (大名镇), Großgemeinde im gleichnamigen Kreis in der chinesischen Provinz Hebei
 Daming (Diaobingshan) (大明镇), Großgemeinde der Stadt Diaobingshan in der chinesischen Provinz Liaoning
 Daming (Huazhou) (大明镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Huazhou in der chinesischen Provinz Shaanxi
 Daming (Ningcheng) (大明镇), Großgemeinde im Kreis Ningcheng in der Inneren Mongolei, Volksrepublik China
 Daming (Dehua) (大铭乡), Gemeinde im Kreis Dehua in der chinesischen Provinz Fujian
 Daming Hu, See in der chinesischen Provinz Shandong